De Koninklijke Nederlandsche Roeibond (kortweg KNRB) is de bond van alle Nederlandse roeiverenigingen. Hij is opgericht in 1917.

De bond is aangesloten bij het NOC*NSF, en is gerechtigd om kandidaten/ploegen voor te dragen voor deelname aan de Olympische Spelen. De bond voert een topsportbeleid, waarin geprobeerd wordt om met minimale middelen toch zo hoog mogelijke prestaties te leveren.

Daarnaast voert de bond ook een breedtesport-beleid, gericht op het betrekken van een breed publiek bij het roeien, gericht op het laten zien waarom roeien nu zo leuk en gezond is.

Het bondsbureau van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond is gevestigd te Amstelveen aan de Bosbaan.

Ledenaantallen
Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:

Externe link
 Officiële website

Noten 

Roeibond
Roeien